Mit dem Silbernen Fußballschuh 1968 wurde zum sechsten Mal der DDR-Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Die Redaktion der Zeitschrift Die neue Fußballwoche hatte eine Umfrage zur Wahl des besten Spielers der Saison 1967/68 durchgeführt, an der sich insgesamt 47 Sportredaktionen der DDR beteiligt und auf Tippscheinen die sechs besten Fußballer mit Punkten (zehn Punkte für den Favoriten, für die weiteren Plätze absteigend sieben, fünf, drei, zwei und einen Punkt) bewertet hatten. Die höchste Gesamtpunktzahl erreichte Bernd Bransch, dem am 6. Juli 1968 im Kurt-Wabbel-Stadion der silberne Fußballschuh als Fußballer des Jahres überreicht wurde.

Ergebnis 
Die Maximalpunktzahl lag bei 470 Punkten. Angegeben ist das Alter zur Saisonmitte am 31. Dezember 1967.

Literatur 
 HFC gegen Portuguesa 2:1. In: Neues Deutschland vom 7. Juli 1968, S. 8.
 Bernd Bransch Fußballer des Jahres. In: Neues Deutschland vom 8. Juli 1968, S. 6.

Silberner Fußballschuh
Fußball 1968
Preisverleihung 1968